Новоселицька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Новоселицька сільська рада — Житомирська область, Попільнянський район
 Новоселицька сільська рада — Закарпатська область, Виноградівський район
 Новоселицька сільська рада — Закарпатська область, Міжгірський район
 Новоселицька сільська рада — Закарпатська область, Перечинський район
 Новоселицька сільська рада — Закарпатська область, Тячівський район
 Новоселицька сільська рада — Івано-Франківська область, Долинський район
 Новоселицька сільська рада — Івано-Франківська область, Снятинський район
Новоселицька сільська рада — Кіровоградська область, Благовіщенський район
 Новоселицька сільська рада — Хмельницька область, Полонський район
 Новоселицька сільська рада — Черкаська область, Катеринопільський район
 Новоселицька сільська рада — Черкаська область, Чигиринський район
 Новоселицька сільська рада — Чернівецька область, Кельменецький район

Див. також 
 Новоселівська сільська рада